Катастрофы DHC-6 в Непале:

 Катастрофа DHC-6 под Даной
 
 
 Катастрофа DHC-6 в Мустанге